L'Été sur le lac de Côme. Paysage (en italien Estate su Lago di Como) est une peinture à l'huile sur toile de  réalisée à Lierna en 1889 par le peintre italien Vittore Grubicy de Dragon conservée à Rome à la galerie nationale d'Art moderne et contemporain.

Description 
Le tableau de Grubicy de Dragon, appartenant au mouvement artistique du divisionnisme, représente le passage souterrain menant au lac de Côme avec vue sur Menaggio.

Des études plus récentes voient une proximité stylistique et thématique avec deux autres versions de vues similaires à Fiumelatte (ibid., cat. nos 432, 433), en particulier avec Le Lait de rivière du passage souterrain du chemin de fer, qui porte au revers une inscription presque identique à celle rapportée dans le spécimen. En fait, le même endroit est représenté près du passage souterrain de la voie ferrée à Fiumelatte, avec le même arbre tordu sur la gauche et la vue dégagée vers la rive de Menaggio. L'œuvre a été exposée à la Biennale de 1901 dans le cadre d'une sorte de polyptyque avec Les Quatre Saisons, composées d’Automne et d’Hiver, tous deux datables de 1898 (huile sur toile, , Venise, Ca' Pesaro) et de Printenps, datable entre 1897 et 1902 (huile sur toile, , Milan, galerie d'art moderne). Le tableau en question est également connu sous les titres Été ou Été sur le lac de Côme ou Soirée sur le lac.

Au dos de la toile à droite, un cartouche partiellement incomplet avec écriture à la plume : .

Au dos du cadre à gauche écrit au stylo :

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  S. Rebora, Vittore Grubicy De Dragon 1851-1920, Jandi Sapi, Milano, Roma, 1995, n. 433, . ripr.
  Sergio Rebora, Vittore Grubicy De Dragon: poeta del divisionismo, 1851-1920, ed. Silvana, 2005.
 V. Grubicy, La suggestione delle arti figurative, in “La Triennale”, n.11, Torino 1886
 P. Levi, Il fenomeno Grubicy nella vita e nell’arte, Stabilimento Tipografico della Tribuna, Roma, 1900
 U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Vittore Grubicy de Dragon, in “Emporium”, Vol.XLI, n.44, aprile 1915
 T. Fiori, F. Bellonzi, Archivi del Divisionismo, Officina Edizioni, Roma, 1969
 S. Rebora, Vittore Grubicy De Dragon. 1851-1920, Jandi Sapi, Milano, Roma, 1995
 S. Rebora, a cura di, Vittore Grubicy De Dragon. Poeta del Divisionismo, 1851-1920, catalogo della mostra (Verbania-Pallanza, Museo del Paesaggio, 16 aprile – 26 giugno 2005), Silvana, Milano, 2005
 A.P. Quinsac, a cura di, Vittore Grubicy e l’Europa. Alle radici del Divisionismo, catalogo della mostra (GAM, Torino, 22 luglio – 9 ottobre 2005; Mart, Rovereto, 28 ottobre 2005 – 15 gennaio 2006; Civiche Raccolte d’Arte Moderna, Milano, 22 luglio 2005 – 15 gennaio 2006), Skira, Milano, 2005
 N. D’Agati, Fiumelatte dal sottopassaggio della ferrovia, opera schedata in data 1/11/2020
 Vittore Grubicy de Dragon, Estate o Estate sul Lago di Como o Paesaggio o Sera sul Lago, 1889-1901 circa, olio su tela, 48×40 cm
 Vittore Grubicy de Dragon, Primavera o Luce dal cielo, 1897-1902 circa, olio su tela, 47×40 cm
 Vittore Grubicy de Dragon, Autunno, olio su tela, 1898-1901 circa, 47×40,2 cm
 Vittore Grubicy de Dragon, Inverno o Mattino o Paesaggio, 1898-1901 circa, olio su tela, 47,3×40 cm
 Vittore Grubicy de Dragon, Fiumelatte dal sottopassaggio della ferrovia o Estate bozzetto, 1889-1907, olio su carta applicata su tela, 33,5×26,5 cm
 Per la trascrizione completa si veda il regesto.
 N. D’Agati, Fiumelatte dal sottopassaggio della ferrovia, opera schedata in data 1/11/2020.
 Mario De Maria (Marius Pictor), Androne Veneziano, 1899
 Mario De Maria (Marius Pictor), Androne a Terracina, 1900, 75×61,5 cm
 V. Grubicy, La suggestione delle arti figurative in “La Triennale”, Torino 1886, n.11, p.82.
 U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Vittore Grubicy de Dragon, in “Emporium”, Vol.XLI, n.44, aprile 1915, p.248.
 Cartiglio apposto al verso di: Vittore Grubicy de Dragon, Fiume Latte, 1889, olio su tela, 20,5×32 cm
 Cartiglio apposto al verso di: Vittore Grubicy de Dragon, A Fiume Latte o Varenna vista da Fiume Latte, 1889, olio su tela, 31×23 cm

Articles connexes 
 Grand Tour
 Fiumelatte depuis le passage souterrain de la voie ferrée
 Vittore Grubicy de Dragon

Liens externes 
 

Tableau d'un peintre italien
Tableau réalisé en 1889
1889 en Italie
Peinture à Lierna
Lombardie dans la peinture
Œuvre conservée à la galerie nationale d'Art moderne et contemporain